Хенли (; ) — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Хенли, Адам (род. 1994) — валлийский футболист.
 Хенли, Барри Шабака (род. 1954) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Хенли, Бет (род. 1952) — американская актриса, драматург и сценарист.
 Хенли, Джорджи (род. 1995) — английская актриса.
 Хенли, Дон (род. 1947) — американский кантри-рок-музыкант.
 Хенли, Маргарет (1888—1894) — дочь Уильяма Хенли и его жены Анны Хенли (в девичестве Бойл).
 Хенли, Пол (род. 1977) — австралийский теннисист.
 Хенли, Рональд (род. 1956) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Хенли, Сара Энн (1862—1948) — буфетчица из округа Истон города Бристоль, которая получила известность после неудачной попытки суицида.
 Хенли, Уильям (1849—1903) — английский поэт, издатель и критик.
  (1874—1957) — английский скрипач и композитор, аранжировщик и преподаватель музыки.

Топоним 
 Хенли-он-Темс — город в Англии.

Прочее 
 Рубашка "Хенли" — футболка, с коротким рядом пуговиц идущим от шеи до груди, как у поло. В отличие от поло не имеет отложного воротника.

См. также 
 Хэнли ()